

Pessoas 
Séneca ou Sêneca, o jovem
Marco Aneu Sêneca ou Sêneca, o velho

Geografia 
Seneca (Carolina do Sul)
Seneca (Dacota do Sul)
Seneca (Illinois)
Seneca (Kansas)
Seneca (Missouri)
Seneca (Nebraska)
Seneca (Oregon)
Seneca (Pensilvânia)

Outros
Senecas
Seneca College
Seneca Falls
Seneca Gardens

Desambiguações de antropônimos